Abraham Tuschinski (1886-1942), Pools-Nederlandse bioscoopexploitant
 Metropole Tuschinski, bioscoop in Den Haag
 Theater Tuschinski, bioscoop in Amsterdam
 Tuschinski Film, filmmaatschappij